Trbojević ist der Familienname folgender Personen:

 Dušan Trbojević (1925–2011), jugoslawischer Pianist, Komponist und Hochschullehrer
 Milan Trbojević (1943–2013), bosnischer Politiker
 Petar Trbojević (* 1973), serbisch-montenegrinischer Wasserballspieler